Пелаге́я Петро́вна Куриар (урождённая Вохина; 1848—1898) — русская художница-пейзажистка, почётный вольный общник Академии художеств.

Биография
Дочь генерал-лейтенанта П. В. Вохина. Получила образование под руководством профессора Л. Ф. Лагорио, впервые появилась со своими произведениями на публичных выставках в 1876; получила 2 серебряные медали, была признана в 1882 почётным вольным общником Императорской Академии художеств. В том же году организовала в Санкт-Петербурге «Первый дамский художественный кружок» — общество художниц-любительниц, ставивший целью их взаимное сближение, организацию приятного и полезного времяпрепровождения на особых художественных вечерах, а также оказание материальной помощи нуждающимся художникам и их семействам.

До 1894 года была председательницей и самой ревностной участницей этого общества, которое главным образом ей обязано упрочением своего положения и последующим процветанием.

Издала, под заглавием: «С наших полей», альбом хромолитографий, воспроизводящих исполненные ею с натуры акварельные рисунки полевых цветов русской флоры.

Умерла в 1898 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Галерея 
Лучшими из её картин могут считаться:
 «В камышах»;
 «Болото»;
 «Дубы»,
 «Вид близ Красного Села» и некоторые другие.

Примечания

Источники 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1848 году
Умершие в 1898 году
Художники по алфавиту
Художницы России XIX века
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)